Die Perwaja Gruppa A 1964 war die 26. Saison der höchsten sowjetischen Fußballliga. Sie begann am 27. März und endete am 22. November 1964.

Der Meistertitel wurde in diesem Jahr in einem Entscheidungsspiel entschieden. Dieses gewann Dinamo Tiflis gegen Torpedo Moskau und sicherte sich damit zum ersten Mal die sowjetische Fußballmeisterschaft.

Modus 
Die 17 Mannschaften spielten jeweils zweimal gegeneinander. Die letzten drei Teams stiegen direkt ab, der Dreizehnte und Vierzehnte ermittelten in einem Relegationsspiel den vierten Absteiger.

Abschlusstabelle 
||Republik
 || GEO
 || RUS
 || RUS
 || RUS
 || UKR
 || UKR
 || RUS
 || RUS
 || BLR
 || RUS
 || RUS
 || AZE
 || GEO
 || RUS
 || KAZ
 || RUS
 || MDA

Kreuztabelle

Play-off Meisterschaft 
!Spielort
|Taschkent
|}

Relegation 
!Spielort
|Taschkent
|}

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr
 Sowjet Union 1964 auf rsssf.com
 Meisterschaft 1964 auf footballfacts.ru (russisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1964
1964